Plaats in Indonesië
 Lajuk (Gondang Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Lajuk (Porong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java